«Театр и жизнь» — название нескольких периодических изданий в Российской Империи. Может означать:

 Театр и жизнь (газета, 1884)
 Театр и жизнь (газета, 1911)
 Театр и жизнь (газета, 1913)
 Театр и жизнь (журнал)